Колонија лас Агилас има више значења:

 Колонија лас Агилас (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија лас Агилас (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лас Агилас (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лас Агилас (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику